Osoby o tym nazwisku:
 Kamila Gasiuk-Pihowicz – polska polityk, prawnik, ekonomista, posłanka na Sejm
 Włodzimierz Pihowicz – polski inżynier maszyn okrętowych